Rhys Williams peut désigner :
 Rhys Williams (1897-1969), un acteur gallois ;
 Rhys Haydn Williams (1930-1993), un joueur gallois de rugby à XV ;
 Rhys Williams (né en 1980), un joueur gallois de rugby à XV ;
  (né en 1983), un acteur canadien ;
 Rhys Williams (né en 1984), un athlète spécialiste du 400 mètres haies, également gallois ;
 Rhys Williams (né en 1988), un footballeur australien ;
 Rhys Williams (né en 1989), un joueur gallois de rugby à XIII ;
 Rhys Williams (né en 2001), un footballeur anglais ;
 Rhys Williams, un personnage de fiction, dans la série télévisée britannique Torchwood (2006).